Presa – processo di indurimento relativo a conglomerati cementizi ed a base di calce
Presa – lemma relativo alla disciplina sportiva dell'alpinismo
Presa – dispositivo attraverso cui è possibile usufruire di corrente elettrica
Presa – frazione del comune di Piedimonte Etneo